Mökkisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mökkisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio),  (2 ha)
 Mökkisaari (ö i Södra Savolax), Nyslott,  (4 ha)
 Mökkisaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski),  (0 ha)
 Mökkisaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,48, long 26,85),  (0 ha)
 Mökkisaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax),  (5 ha)
 Mökkisaari (ö i Viitasaari, Iso-Jouhteno),  (0 ha)
 Mökkisaari (ö i Viitasaari, Suovanlahti),  (0 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar